Sezon (1991) był 47. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Od tego sezonu liga nosiła nazwę Tippeligaen. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1991 i trwały do 13 października 1991. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Viking FK. Tytuł króla strzelców zdobył Karl Petter Løken, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Tippeligaen

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1991 w piłce nożnej
Norwegia w XX wieku
1991 w Europie